Чемпионшип Футбольной лиги 2012/13 (также известный как Чемпионшип Футбольной лиги Npower) — 9-й сезон Чемпионшипа Футбольной лиги под его нынешним названием и 20-й сезон после отделения Премьер-лиги. Сезон начался 17 августа 2012 года матчем между «Кардифф Сити» и «Хаддерсфилд Таун» и завершился 4 мая 2013 года.

18 из 24 команд-участниц принимали участие в розыгрыше предыдущего сезона. К ним добавились три сильнейших команды Футбольной лиги 1: «Чарльтон Атлетик», «Шеффилд Уэнсдей» и «Хаддерсфилд Таун». Из Премьер-лиги в Чемпионшип Футбольной лиги выбыли «Блэкберн Роверс», «Болтон Уондерерс» и «Вулверхэмптон Уондерерс».

Победу в турнире одержал валлийский клуб «Кардифф Сити». Второе место занял «Халл Сити». Два этих клуба примут участие в Премьер-лиге сезона 2013/14. Третью путёвку в Премьер-лигу завоевал «Кристал Пэлас», победивший в серии плей-офф.

Изменения по сравнению с прошлым сезоном

Изменения состава команд-участников

В Чемпионшип Футбольной лиги 
Вышли из Футбольной лиги 1:
 Чарльтон Атлетик
 Шеффилд Уэнсдей
 Хаддерсфилд Таун
 
Выбыли из Премьер-лиги:
 Вулверхэмптон Уондерерс
 Блэкберн Роверс
 Болтон Уондерерс

Из Чемпионшипа Футбольной лиги 
Вышли в Премьер-лигу:
 Рединг
 Саутгемптон
 Вест Хэм Юнайтед

Выбыли в Футбольную лигу 1:
 Портсмут
 Ковентри Сити
 Донкастер Роверс

Турнирная таблица 

Источник: soccerway.com

Плей-офф за выход в Премьер-лигу

Результаты матчей

Статистика сезона

Бомбардиры

Голевые передачи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2012
Чемпионшип
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013